Nodulo – in dermatologia, lesione della pelle
 Nodulo – in anatomia, aggregato di cellule
 Nodulo – in geologia, aggregato di rocce o grappolo minerale. 
 Nodulo Radicale Simbiotico – gruppo di cellule ingrossate del batteroide azotofissatore